UFP peut désigner :

Union des forces patriotiques (Sénégal)
Union des forces progressistes (Québec)
 : la Fédération des planètes unies, dans l'univers de science-fiction Star Trek
Université Fernando-Pessoa, une université portugaise
Unité Formage Plastique, UFP Plast France, Domene
Unité fœto-placentaire (voir Placenta)